Croire est un verbe irrégulier du troisième groupe. Il peut faire référence à plusieurs titres d'œuvres, dont :

 Croire, chanson de Lara Fabian interprétée au concours Eurovision de la chanson 1988 ;
 Croire, film documentaire canadien de Lina B. Moreco, sorti en 1998.

Voir aussi 
 l'eusses-tu cru